Chotovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Chotovice, Česká Lípa, ort, 
 Chotovice, Svitavy, ort,